Grandia (computerspelserie), een serie computerspellen van Game Arts
 Grandia (computerspel), het eerste spel in de reeks uit 1997
 Grandia II, het tweede spel uit 2000
 Grandia III, het derde spel uit 2005